Георг Генель (; 19 декабря 1879, Дрезден — 17 апреля 1945, Блауфельден) — немецкий художник.

Биография 
С 1897 по 1906 год обучался в Дрезденской академии изобразительных искусств. Ученик Карла Банцера. Во время учёбы получил несколько наград, в том числе в 1903 г. малую серебряную медаль.

Участник Первой мировой войны. Служил рядовым солдатом, создал ряд патриотических батальных картин и рисунков, которые публиковались в немецких журналах; был награждён Железным крестом.

Творчество 
Художник-пейзажист, анималист, баталист, график. Художник по рекламе, в частности, создавал рекламные плакаты, календари и рекламные объявления.

До 1944 года регулярно принимал участие в художественных выставках в Дрездене и Мюнхене.

Убит в апреле 1945 года

Награды 
 Железный крест 2 класса
 Малая золотая медаль на выставке в Стеклянном дворце в Мюнхене.

Примечания

Ссылки 
 Georg Hänel
 Работы художника

Художники-пейзажисты Германии
Художники-анималисты Германии
Художники-баталисты Германии
Мастера натюрморта Германии
Графики Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)